Сосно́вые:
 Сосновые () — семейство хвойных растений порядка Сосновые, или Хвойные.
 Сосновые (, в прошлом — Coniferales) — порядок растений из класса Pinopsida, содержащий всех представителей хвойных растений.